Bonnes kan syfta på:

 Bonnes, Charente, fransk kommun i departementet Charente
 Bonnes, Vienne, fransk kommun i departementet Vienne